Baros puede referirse a:
 Barós, localidad española perteneciente al municipio de Jaca (Huesca).
 Baros, una isla perteneciente al archipiélago de Maldivas.
 Linda Maria Baros (n. 1981), escritora rumana.
 Milan Baroš (n. 1981), futbolista checo.